A Segunda División 1972–73-as szezonja volt a bajnokság negyvenkettedik kiírása. A bajnokságban húsz csapat vett részt, a győztes a Real Murcia CF lett.

Végeredmény

Osztályozó

A góllövőlista élmezőnye

Segunda División szezonok
Spanyol 1
Spanyol 2